Attica de Est () este o prefectură greacă. Reședința sa este Pallini. Face parte din periferia Attica și ocupă estul aglomerației Atena.

Municipalități și comunități 

Attica de Est